Люля (Люльский Чвор) — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 249 км по правому берегу реки Васюган. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010800112115200031437.

Примечания 

Притоки Васюгана
Реки Каргасокского района